Алекса́ндр Никола́евич Поздняко́в:
 Поздняков, Александр Николаевич (род. 1935) — сталевар,  Герой Социалистического Труда.
 Поздняков, Александр Николаевич (род. 1952) — российский журналист, драматург и киновед, режиссёр, актёр.